Мисс Корея (кор. 미스 코리아, мисы кхориа) ежегодный национальный конкурс красоты, отвечающий за выбор представителя Кореи на конкурс Мисс Вселенная.

Текущим титулом обладает Ким Юми. Она завоевала титул 6 июня 2012 года в Сеуле.

История 
Первый конкурс Мисс Корея состоялся в 1957 году и был организован корейской газетой Хангук Дейли Ньюс. Каждый год, приблизительно пятьдесят женщин соревнуются в Сеуле, Южная Корея, и семь отбираются жюри. Победительница, занявшая 1-е место «Чин» (진), становится официальной Мисс Корея и состязается на Мисс Вселенная. Кроме того, существует два вида «сон» (선), финалисток: завоевательница первого места идет на Мисс Интернешнл, а второй призер идет на Мисс Земля. И наконец, избираются четыре «ми» (미, эквивалент полуфиналисток).

16 марта 2011 года, президент организации Мисс Мира Джулия Морли объявила о недавно созданном конкурсе Мисс Мира-Корея . До 2010 года, Мисс Корея будет также выбирать представителя для Мисс Мира. Женщины, выбранные в этом новом конкурсе, представляют Корею на Мисс Мира 2011.

Представители Мисс-Вселенная 
Корея дебютировала в конкурсе Мисс Вселенная в 1954 году.

Представители в Мисс Интернешнл 
Корея дебютировала в Мисс Интернешнл в 1960 году.

Представители на Мисс Земля 
Корея дебютировала на Мисс Земля в 2002 г.

Представители на Мисс Мира 
Корея дебютировала на Мисс Мира в 1959.

Примечания

Ссылки 
 Official Miss Korea website

Конкурсы красоты
Корея
События в Республике Корея